Жеребченко, Дмитрий Анатольевич (род. 1989) — российский фехтовальщик на рапирах.
 Жеребченко, Фёдор Фёдорович (1907—1964) — советский военный лётчик и военачальник, генерал-лейтенант авиации